Prgomelje je lahko:
 Prgomelje, Bjelovar (Hrvaška)
 Prgomelje, Pakrac (Hrvaška)